Repartycja (archiwistyka)
 Repartycja (ekonomia)